Název Kunice má více obcí:
 Kunice (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Kunice (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ

v Polsku
 Kunice (Żary), dříve Kunice Żarskie – část města Żary
 Kunice (Dolnoslezské vojvodství) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství
 Kunice (Lubušské vojvodství) – vesnice v Lubušském vojvodství
 Kunice (Lodžské vojvodství) – vesnice v Lodžském vojvodství
 Kunice (Malopolské vojvodství) – vesnice v Malopolském vojvodství
 Kunice (Svatokřížské vojvodství) – vesnice v Svatokřížském vojvodství

v Srbsku
 Kunice (Valjevo) – vesnice spadající pod srbské město Valjevo